C90 peut faire référence à :
 Instalaza C90, un lance-roquettes espagnol ;
 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes, d'après la classification internationale des maladies ;
 La nébuleuse planétaire NGC 2867 dans la constellation de la Carène, notée C90 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres